Beiter ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred F. Beiter (1894–1974), US-amerikanischer Politiker
 Eva Beiter-Schwärzler (* 1988), österreichische Eishockeyspielerin
 Andreas Beiter (* 1987), österreichischer Eishockeyspieler
 Michael Beiter (* 1990), österreichischer Eishockeyspieler
 Stefan Beiter (* 1979), deutscher Koch
 Werner Beiter (1939–2014), deutscher Konstrukteur, Werkzeugmacher und Erfinder